Jméno a příjmení Zdeněk Žák má více nositelů:

 Zdeněk Žák (herec) – český herec (* 1952)
 Zdeněk Žák (politik) – český politik, ministr dopravy ve vládě Jiřího Rusnoka (* 1968)
 Zdeněk Žák (1980) – český lední hokejista (* 1980)